Stupa, spomenik, simbol Bude i budizma.
 Stupa (Dubrovačko primorje), naselje kod Dubrovnika
 Stupa (otok), otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora
 Stupa Vela, otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora
 Stupa (uređaj), uređaj za preradbu sukna